Красноарме́йский райо́н - название ряда административно-территориальных единиц в странах бывшего СССР, названных в честь Красной армии.

Казахстан 
 Красноармейский район — название Тайыншинского района в 1934—1997 годах.

Россия 
 Красноармейский район — в городе Волгограде.
 Красноармейский район — в Краснодарском крае.
 Красноармейский район — в Приморском крае.
 Красноармейский район — в Самарской области.
 Красноармейский район — в Саратовской области.
 Красноармейский район — в Челябинской области.
 Красноармейский район — в Республике Чувашия.

Переименованные и упразднённые 
 Красноармейский район — название Светлоярского района Волгоградской области до 1960 года
 Красноармейский район — название Урус-Мартановского района Чечни в 1944—1957 годах.
 Красноармейский район — район города Смоленска, существовавший в 1936—1956 годах.

Украина 
 Красноармейский район — название Покровского района Донецкой области в 1938—2016 годах.
 Красноармейский район — район города Львова, существовавший до 1958 года

См. также 
 Красноармейский
 Червоноармейский район